Чемпионат Японии по кёрлингу среди смешанных пар — ежегодное соревнование японских смешанных парных команд (смешанных пар) по кёрлингу (команда должна состоять из одного мужчины и одной женщины; см. :en:Mixed doubles curling). Проводится с 2007 года.  Организатором является Ассоциация кёрлинга Японии (, ).

Победитель чемпионата получает право до следующего чемпионата представлять Японию на международной арене как смешанная парная сборная Японии.

Годы и команды-призёры

Медальный зачёт по кёрлингистам 
(вне зависимости от пола игрока; данные с учётом итогов чемпионата 2021 года)

Примечания

См. также 
 Чемпионат Японии по кёрлингу среди мужчин
 Чемпионат Японии по кёрлингу среди женщин

 
Япония
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 2007 года